Northborough kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Northborough, Cambridgeshire, ort i England,

USA 

 Southborough, Massachusetts, ort, Worcester County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar